Michael Kennedy – arbitro di calcio statunitense
Michael Kennedy – critico musicale britannico
Michael Kennedy – regista canadese 
Michael LeMoyne Kennedy – membro della famiglia Kennedy, figlio di Robert Francis Kennedy